Mecze Mistrzostw Świata w grupie A odbywały się w dniach 11, 16, 17 i 22 czerwca. Rywalizacja o dwa miejsca premiowane awansem toczyła się między gospodarzami, aktualnymi wicemistrzami świata Francją, Meksykiem oraz reprezentacją Urugwaju. Francja z Urugwajem spotkała się także w fazie grupowej osiem lat wcześniej, wówczas padł bezbramkowy remis. Po raz drugi drużyny Francji, Urugwaju i Meksyku zagrają w tej samej grupie, poprzednio miało to miejsce w 1966 roku a z grupy awansowała drużyna Urugwaju i Anglii.

Drużyny z grupy A w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy B.

Tabela

Mecze

RPA – Meksyk

Urugwaj – Francja

RPA - Urugwaj

Francja – Meksyk

Meksyk – Urugwaj

Francja – RPA

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010